Hennepin ist der Name von

 Louis Hennepin (* 1626; † um 1705), belgischer Franziskaner, Missionar und Entdecker 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hennepin (Illinois)
 Hennepin (Oklahoma)
 Hennepin County, Verwaltungseinheit in Minnesota

Sonstiges:
 Hennepin-Island-Tunnel, etwa 760 m langer unterirdischer Tunnel, der 1868/69 unter dem Mississippi gegraben wurde
 Hennepin Avenue Bridge, Brücken über den Mississippi